Nisa – miejscowość i gmina w Portugalii
 Nisa – stanowisko archeologiczne w Turkmenistanie
 Nisa (właśc. Nicola Salerno, 1909–1969), włoski autor tekstów piosenek

Zobacz też 
 Nyssa
 Nysa